Сезона 2004/05. Премијер лиге била је тринаеста сезона Премијер лиге. Почела је 14. августа 2004, а завршила се 15. маја 2005. године. Челси је постао шампион већ 30. априла 2005. године.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Премиер Лиге за сезону 2004/2005

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Премијер лига
Сезона 2004/05. у енглеском фудбалу